Winowno – była osada w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla
 Winowno – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy